Batsch ist der Familienname folgender Personen:

 August Batsch (1761–1802), deutscher Botaniker, Mediziner und Schriftsteller
 Ernst Batsch (1879–1948), deutscher Konteradmiral
 Karl Ferdinand Batsch (1831–1898), deutscher Admiral
 Mieczysław Batsch (1900–1977), polnischer Fußballspieler

Batsch ist der deutsche Name
 des Ortes Bač in der Vojvodina in Serbien
 einer Festung in Bač in der Vojvodina in Serbien

Siehe auch:
 Patsch
 Budge